La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin s'est déroulé du 18 juin au  à Tijuana et Playas de Rosarito au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 5-10

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Prisilla Rivera 

2010
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball à Tijuana
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
Sport au Mexique en 2010
Sport en juin 2010